Luciano »Lucien« Bianchi, belgijski dirkač Formule 1, * 10. november 1934, Milano, Italija, † 30. marec 1969, Le Mans, Francija.

Življenjepis 
Debitiral je v sezoni 1959, ko je nastopil le na Veliki nagradi Monaka, kjer pa se mu ni uspelo kvalificirati na dirko. V naslednji sezoni 1960 je nastopil na treh dirkah in ob dveh odstopih je na domači dirki za Veliko nagrado Belgije s šestim mestom dosegel svojo prvo uvrstitev med dobitnike točk. V sezoni 1961 na štirih dirkah ni dosegel uvrstitve, v sezoni 1962 je na dveh dirkah dosegel deveto in šestnajsto mesto, v sezoni 1963 je zabeležil le en odstop, v sezoni 1965 pa eno dvanajsto mesto. Po dvoletnem premoru se je vrnil v Formulo 1 v sezoni 1968 in takoj s tretjim mestom na dirki za Veliko nagrado Monaka dosegel svojo najboljšo uvrstitev kariere. Uvrstitev med dobitnike točk mu je uspela še na domači dirki za Veliko nagrado Belgije, kjer je bil šesti, na ostalih petih dirkah pa ni bil uvrščen. Svoje najuspešnejše leto 1968 je kronal še z zmago na prestižni dirki 24 ur Le Mansa, ki jo je dosegel skupaj s Pedrom Rodriguezom. Prihodnjega leta 1969 se je smrtno ponesrečil na testiranjih na dirkališču Le Mans za dirko 24 ur Le Mansa.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Rojeni leta 1934
Umrli leta 1969
Belgijski dirkači
Belgijski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Cooperjevi dirkači Formule 1